Grič (Kostanjevica na Krki), een plaats in de Sloveense gemeente Kostanjevica na Krki
 Grič (Ribnica), een plaats in de Sloveense gemeente Ribnica
 Grič (Žumberak), een plaats in Kroatië